Michael Andretti, ameriški dirkač Formule 1, * 5. oktober 1962, Bethlehem, Pensilvanija, ZDA. 

Michael Andretti je upokojeni ameriški dirkač Formule 1, prvak ameriške serije CART in član znamenite ameriške dirkaške družine italijanskega rodu Andretti, ki ji pripada tudi Michaelov oče in prvak Formule 1 Mario Andretti. Naslov prvaka v seriji CART je osvojil v sezoni 1991, v sezoni 1993 pa se je preselil v Formulo 1. Po seriji petih zaporednih odstopov je prvič osvojil točke s petim mestom na Veliki nagradi Španije, nato je dosegel še šesto mesto, in bil kljub tretjem mestu na dirki za Veliko nagrado Italije tri dirke pred koncem sezone predčasno zamenjal. Predvsem so mu težave povzročali štarti iz mirujočega položaja, kajti navajen je bil le letečih štartov iz ameriških dirkaških serij.

Dirkaški rezultati

Formula 1
(legenda)

Champ Car
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, 1 - neprvenstvena, revialna dirka)

IndyCar
(legenda)

Andretti, Michael
Andretti, Michael
Andretti, Michael
Italijanski Američani